Gualtieri es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Personas 
 Davide Gualtieri (1971-), exfutbolista sanmarinense.
 Luis Gualtieri (1820-1882), pintor, acuarelista, fotógrafo y restaurador italiano afincado en España.
 Peter Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri, personaje ficticio de la serie de HBO, Los Soprano
 Roberto Gualtieri (1966-), historiador y político italiano.

Lugares 
 Gualtieri, municipio italiano situado en el territorio de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña.
 Gualtieri Sicaminò, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia.